Харун Текін (, нар. 17 червня 1989, Ізмір) — турецький футболіст.
 Метін Текін — турецький футболіст.